Federico Ivanier Barreix (Montevideo, 4 de noviembre de 1972) es un escritor uruguayo de novelas para niños y jóvenes. También es guionista, docente de inglés y sociólogo. Vive en Montevideo. Actualmente da clases de guion cinematográfico en la Escuela de Artes Visuales  A+, así como talleres de literatura infantil y juvenil.

Obras 
Martina Valiente (Prisa, 2004)
Martina Valiente II: la cara del miedo (Prisa, 2005)
Lo que aprendí acerca de novias y fútbol (Prisa, 2006)
La Increíble Aventura De Gonzalo Y La Vaca Feroz (Editorial Sudamericana, 2007) 
El colegio de los chicos perfectos (Prisa, 2007)
Nico Loppez (Prisa, 2007)
Martina Valiente III (2007)
Alas en los pies (2009)
Música de Vampyros (Prisa, 2009)
Maruja Antibrujas (Prisa, 2010)
El bosque (Prisa, 2011)
La culpa es mía - biografía del músico Tabaré Rivero (Prisa, 2011)
Más acerca de novias  y fútbol (Prisa, 2012)
Tatuajes rojos (Criatura Editora, 2014)
Papá no es punk (Loqueleo, 2015)
Épicas cucarachas rocanroleras (Alacabeza, 2016)
Las ventanas invisibles (Criatura Editora, 2018)
Centro del Universo (Penguin, 2019)
Nunca digas tu nombre (Criatura Editora, 2020)
La olimpíada de las brujas (Alfaguara, 2021)

Premios

Premio Bartolomé Hidalgo 
 “Martina Valiente” (2004) 
 “Martina Valiente II: la cara del miedo” (2005) 
"Tatuajes rojos" (2015)
 "Nunca digas tu nombre" (2020)

Premio Nacional de Literatura (MEC) 
 "Nunca digas tu nombre" (categoría éditos, segundo premio).
 "Tatuajes rojos" (categoría éditos, segundo premio).
 "Épicas cucarachas rocanroleras" (categoría inéditos, primer premio)
“Los viajes del Capitán Tortilla”  (categoría inéditos, primer premio).
 “El secuestro de Lucía Star” (categoría inéditos, primer premio).
 “Alas en los pies” (categoría éditos, segundo premio). 
 “Martina Valiente” (categoría inéditos, primer premio)

Referencias

Enlaces externos 
Resumen de los textos.
Ivanier, una tortuguita que publica como liebre

Educadores de Uruguay
Escritores masculinos de Uruguay
Sociólogos de Uruguay
Escritores de literatura juvenil de Uruguay
Nacidos en Montevideo